Агадирское землетрясение 1960 произошло в понедельник, 29 февраля 1960, в 23:47 по местному времени. Это было самое разрушительное и смертоносное землетрясение в марокканской истории с магнитудой 5,7 М ш , убив около 15000 человек (около трети населения города того времени) и ранив еще 12000.  По меньшей мере 35 тысяч человек остались без крова .

После землетрясения 
Город был эвакуирован через 2 дня после землетрясения, чтобы избежать распространения болезни. Агадир был перестроен в 3 км к югу от первоначального места после просьбы покойного короля Мухаммеда V , заявив, что «Если Агадир обречен быть уничтожен, то его восстановление зависит от нашей воли». Так же в спасательных операциях принимал участие французский авианосец La Fayette

Внешние ссылки 
  Исторические землетрясений - Агадир  - Геологическая служба США.
 1960: тысячи погибших в землетрясении марокканской  - bbc.co.uk (На този ден).
 Фотографии от стихийного бедствия.
 Фотографии отеля до и после землетрясения.

Примечания 

Землетрясения в Марокко
Землетрясения 1960 года
События 29 февраля
Февраль 1960 года
1960 год в Марокко
Агадир